Prefab Sprout — английская поп/рок-группа из Уиттон-Гилберта, графство Дарем, образовавшаяся в 1978 году. Её наибольший успех пришёлся на середину и вторую половину 1980-х годов. Восемь альбомов Prefab Sprout входили в топ-40 британского чарта, а сингл «The King of Rock 'n' Roll» добрался до 7- го места в чарте синглов Великобритании. Фронтмен группы, , считается в Великобритании одним из наиболее талантливых поэтов-композиторов того периода. В Соединенных Штатах группа Prefab Sprout никогда не имела успеха.

История Prefab Sprout 
Группа Prefab Sprout дебютировала с синглом «Lions In My Own Garden: Exit Someone», записанным на собственные средства музыкантов. Аббревиатура названия этой песни звучит как Limoges (Лимож), город во Франции, где в то время жила бывшая подруга Макалуна. Музыкальный журналист Стюарт Макони называет композицию «мелодичной, загадочной и меланхоличной, подходящей под настроение безработному выпускнику гуманитарного факультета, имеющему проблемы с девушками» .

Первый альбом группы, Swoon, вышел в марте 1984 года. Для записи второго альбома, Steve McQueen, был приглашен Томас Долби в качестве продюсера. В США пришлось сменить  название грампластинки на Two Wheels Good, после того, как наследники Стива Маккуина публично выразили неудовольствие по поводу упоминания имени актёра в таком контексте. Эта работа получила практически единодушное одобрение музыкальных критиков. 

Следующий студийный альбом, Protest Songs, был записан сразу же, но пущен в продажу только в 1989 году.

Наибольший успех в Великобритании ожидал группу после выхода в 1988 сингла «The King of Rock 'N' Roll» (7-е место в чарте), взятого с альбома From Langley Park to Memphis. В записи альбома  принимали участие Стиви Уандер и Пит Таунсенд.

Дискография

Студийные альбомы 
1984	Swoon (No.22  хит-парада Великобритании)	
1985	Steve McQueen (No.21  хит-парада Великобритании)	
1988	From Langley Park to Memphis (No.5  хит-парада Великобритании)		
1989	Protest Songs (No.18  хит-парада Великобритании)			
1990	Jordan: The Comeback (No.7  хит-парада Великобритании)			
1997	Andromeda Heights (No.7  хит-парада Великобритании)				
2001	The Gunman and Other Stories (No.60  хит-парада Великобритании)
2003 I Trawl the Megahertz (No.54  хит-парада Великобритании)				
2009	Let's Change the World with Music (No.39  хит-парада Великобритании)
2013	Crimson/Red (No.15  хит-парада Великобритании)

Синглы

Литература 
 Myths, Melodies & Metaphysics: Paddy McAloon's Prefab Sprout - ISBN 978-0-9558832-0-0
 "Что такое софисти-поп и как Prefab Sprout стали забытыми гениями"

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1978 году
Группы новой волны из Великобритании
Группы альтернативного рока Великобритании
Группы поп-рока